Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn 2008 – osiemnaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 8–17 stycznia 2008 roku w Angoli. Tytułu zdobytego w 2006 roku broniła reprezentacja Tunezji.

Mistrzostwa były jednocześnie kwalifikacją do turnieju olimpijskiego w Pekinie.

W zawodach zwyciężyła reprezentacja Egiptu zyskując bezpośredni awans do turnieju olimpijskiego oraz MŚ 2009. Pozostali dwaj medaliści prócz awansu do MŚ uzyskali prawo występu w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2008 w piłce ręcznej
2008 w Afryce
Piłka ręczna w Angoli